Рота́ру () — румынская фамилия, происходит от слова  — «колесник». Известные носители:

 Ротару, Аурика (род. 1958) — украинская поп-певица, заслуженная артистка Украины, сестра Софии Ротару.
 Ротару, Йоана (род. 1984) — румынская гребчиха.
 Ротару, Николае (1935—2009) — румынский стрелок, призёр Олимпийских игр 1972 года.
 Ротару, София Михайловна (род. 1947) — советская и украинская эстрадная певица, актриса, народная артистка СССР.

См. также 
 Ротарь